Битва при Сочиберне (; 11 июня 1488 года) — ключевое сражение периода гражданских войн в Шотландии в конце правления короля Якова III.

Военные действия перед сражением 
В 1488 году в Шотландии вспыхнуло восстание баронов южных регионов, пограничных с Англией, недовольных про-английской политикой короля Якова III и его репрессиями в отношении магнатов. Возглавил восставших старший сын короля Яков, герцог Ротсей. Фактическими лидерами движения, однако, были представители южно-шотландских родов Хьюмов и Хепбернов. Мятежники заняли Линлитгоу, сделав этот город своей базой. На стороне короля Якова III находились, в основном, магнаты северной части страны. В июне 1488 года королевская армия двинулась через Перт и Стерлинг на Линлитгоу. Чуть южнее Стерлинга, примерно на месте знаменитой битвы при Бэннокберне, путь Якову III преградили отряды принца.

Позиции сторон 
Центральный отряд королевской армии возглавлял сам Яков III, фланги прикрывали отряды северных баронов, а в авангарде находились горцы во главе с графами Атоллом и Хантли. Армия принца включала в себя отряды из шотландского пограничья, Лотиана, Галлоуэя и Аннандейла. Передовым батальоном командовали Хьюмы и Хепберны.

Ход битвы 
Принц поднял королевский штандарт, выражая тем самым свои претензии на корону и пытаясь внушить неуверенность роялистам, находившимся на стороне противника. Это произвело сильное впечатление на Якова III, которому ещё много лет назад было предсказано, что он погибнет от руки близкого родственника. Король в спешке покинул поле боя. В развернувшемся сражении верх, со значительным трудом, одержала армия принца. Королевские войска были разбиты и бежали в Стерлинг. Яков III, покинутый своими сторонниками, в одиночку пытался пробраться к побережью, но был убит неизвестным рыцарем. По преданию, король упал с лошади и был неузнанным доставлен в деревенский дом, а, когда к раненому вызвали священника, тот оказался переодетым сторонником принца и заколол короля.

Значение сражения при Сочиберне 
В результате битвы при Сочиберне на престол Шотландии взошел Яков IV, первый король эпохи Возрождения.

Сражения Шотландии
Сражения в Шотландии
Сражения XV века
События 11 июня
1488 год
Сражения 1488 года